Стра́жи Гала́ктики () — команда супергероев из комиксов издательства Marvel Comics. Команда впервые появилась в комиксе Guardians of the Galaxy vol. 2 #1 в мае 2008 года и была сформирована Дэном Абнеттом и Энди Ланнингом из персонажей, созданных разными писателями и художниками. Является второй командой, носящей данное название; первая команда была создана в 1969 году Арнольдом Дрейком и Джином Коланом.

История публикаций 
Выпуск Guardians of the Galaxy (vol. 2), написанный Дэном Абнеттом и Энди Ланнингом, вышел в мае 2008 года и показал новую команду, состоящую из персонажей, действующих в истории Аннигиляция: Завоевание.

Серия шла параллельно с Nova vol. 2, которая также была написана Абнеттом и Ланнингом. Обе серии перешли в сюжетные линии  и Realm of Kings. Пол Пеллетье был художником первых семи выпусков. Брэд Уокер и Уэс Крейг чередовались в выпусках с 8 по 25.

Серия была закончена в апреле 2010 года с 25 выпуском. Некоторые темы сюжета были завершены в The Thanos Imperative 1-6 и двух её одиночных выпусках (май 2010 — январь 2011).

Команда была вновь собрана в  # 4-8 (июнь — октябрь 2012).

Серия была возобновлена в 2013 году.

История команды 
В период после Аннигиляции Звёздный Лорд решил сформировать межзвёздную команду героев, которые будут активно защищать Галактику, а не реагировать на кризисы по случаю, как это было во время Аннигиляции. С этой целью он вербует Адама Уорлока, Дракса Разрушителя, Гамору,  (нового ), Реактивного Енота и Грута, а также Мантис в качестве вспомогательного члена. По рекомендации своего союзника, Новы, группа базируется на космической станции «Забвение», которая обладает системой телепортации с почти универсальным диапазоном. С командой тесно сотрудничает разумная собака-телепат по имени , являющаяся главой безопасности «Знания». После конфронтации с Вселенской церковью истины команда встречает человека, наполовину потерявшего память, который называет себя , это был Майор Победа, член первых Стражей Галактики. Вэнс Астро предлагает пока ещё безымянную команду назвать «Стражами Галактики». Когда команда узнаёт, что Звёздный Лорд приказал Мантис телепатически принудить героев к вступлению в команду, они расходятся.

Реактивный Енот решил продолжить миссию Звёздного Лорда и начал поиск пропавших членов. Он попросил Жука присоединиться к команде, вернул в команду Грута, а также Мантис и Майор Победа стали полноценными членами.

Между тем Звёздный Лорд был сослан в Негативную зону Ронаном Обвинителем за свои действия во время попытки Фаланги завоевать Империю Крии. Там он обнаруживает себя в центре борьбы короля Бластаара, пытающегося захватить тюрьму № 42 и использовать её портал для вторжения на Землю. Звёздный Лорд вместе со своим союзником Джеком Флагом защищают тюрьму и связываются с другими Стражами для спасения. Новая команда Реактивного Енота успешно возвращает их, и  становится членом команды.

В это время Дракс и Файла-Велл начинают искать их подругу , но поиски сводят их с провидцем, который рассказывает им о надвигавшейся войне. Файла смогла вернуть к жизни , но потеряла свои Квантовые браслеты. Последствием для Файлы стало то, что она теперь являлась новым аватаром смерти. Они вернулись на «Знание» и перестали заниматься поиском Камми.

Война королей 
Адам Уорлок и Гамора вернулись и сообщили о . Они разделились на три команды, по одной на Крии и Ши'ар, и одна команда остаётся на «Знании» чтобы координировать. Команда Крии связывается с Чёрным Громом и Нелюдьми, но их просьбы о мире были отвергнуты. Команда Ши’ар подвергается нападению Вулкана и Имперской гвардии, что привело их к союзу со Звёздными гасителями.

Звёздный Лорд, Мантис, Жук, Джек Флаг и Космо переносятся в XXXI век к Стражам Галактики той эпохи, которые предупреждают их о создании всеразрушающего энергетического раскола, вызвавшего Дефект. Застрявшая в будущем команда отправляет сообщение для Адама Уорлока в XXI век. Уорлок не в силах остановить создание Дефекта, но в состоянии сдержать его заклинанием, которое требует стабильности. Уорлок выбирает то, которое он ранее стёр, в результате чего он становится . Команда Звёздного Лорда с помощью Канга-Завоевателя возвращается в тот момент времени. Чтобы спастись, Магус фальсифицирует свою смерть, смерть Мантис, Космо, Майора Победы, Мученицы и Гаморы.

Мученица освобождается с помощью Водоворота, а также позволяет Мантис вызвать других Стражей с помощью телепатии. Когда те приходят на помощь, Файла-Велл, находясь в заблуждении Водоворота, освобождает Таноса. Танос убивает Мученицу, но попадает в плен к Стражам и помещается на «Знание» как заключённый.

Императив Таноса 
Когда вселенная была захвачена альтернативной вселенной «Канкерверс», Стражи берут Таноса в «Канкерверс» в попытке закончить войну раньше. Попутно Дракс нападает на Таноса, но погибает. Они в конечном счёте имеют успех в прекращении войны, но Танос остается в ярости, обещая убить всех. Наряду с Нова Звёздный Лорд остаётся в разваливающейся «Канкерверс».

После исчезновения Звёздного Лорда Стражи распустились. Тем не менее, веря в своё дело, Космо собрал другую команду под названием «Аннигиляторы». Реактивный Енот и Грут позже воссоединились и решили продолжить наследие Стражей, после чего дуэт предотвратил инцидент на родине Енота, Полумире..

Новая команда появляется на Земле, чтобы помочь Мстителям против Таноса.

Marvel NOW! 

В данный момент в Marvel NOW! произошли изменения в составе команды, а именно в команду вошли: Агент Веном и Капитан Марвел.

Состав команды

Альтернативные версии

Появления вне комиксов

Мультсериалы 
 Звёздный Лорд, Адам Уорлок и Гамора появляются в анимационном фильме «Планета Халка» в качестве зрителей арены.
 Стражи Галактики, состоящие из Звёздного Лорда, Адама Уорлока, Файлы-Велл, Ракетного Енота и Грута, появились в серии «Майкл Корвак» 2 сезона мультсериала «Мстители. Величайшие герои Земли».
 Команда появляется в одноимённой серии мультсериала «Совершенный Человек-паук».
 Стражи Галактики в составе Звёздного Лорда, Гаморы, Дракса, Реактивного Енота и Грута появляются в мультсериале «Мстители, общий сбор!»
 В четырёх эпизодах аниме «».
 Marvel и Disney в 2015 году выпустили самостоятельный мультсериал «Стражи Галактики».

Фильмы 

 Фильм «Стражи Галактики», являющийся частью Кинематографической вселенной Marvel, вышел 31 июля 2014 года, команда состояла из Звёздного Лорда (Крис Прэтт), Гаморы (Зои Салдана), Дракса Разрушителя (Дэвид Батиста), Реактивного Енота (Брэдли Купер) и Грута (Вин Дизель). Режиссировал фильм Джеймс Ганн. Антагонистами фильма выступили Ронан Обвинитель (Ли Пейс), Небула (Карен Гиллан), а также Танос (Джош Бролин).

 Сиквел фильма вышел в 2017 году. В нём к команде присоединились Йонду (Майкл Рукер), Небула (Карен Гиллан) и дебютирующая в фильме Мантис (Пом Клементьефф). Главным антагонистом стала живая планета Эго, роль которой исполнил Курт Рассел. Также в фильме была прямая отсылка на Адама Уорлока, созданного расой суверенов.

 Стражи Галактики в составе Звёздного Лорда, Гаморы, Дракса, Ракеты, Грута и Мантис появились в фильме «Мстители: Война Бесконечности» 2018 года. Они прилетают на сигнал бедствия асгардийского корабля и встречают Тора. После этого команда разделяется. Ракета и Грут сопровождают Тора на Нидевелир, где тот получает новое оружие. Звёздный Лорд, Гамора, Дракс и Мантис отправляются на Забвение для защиты находящегося там Камня реальности, но их опередил ожидавший их Танос. Он похищает Гамору и, угрожая расправой над находящейся у него в плену Небулой, выпытывает у неё местонахождение Камня души, затем по прибытии на Вормиру убивает Гамору для получения камня. Сбежавшая Небула связывается со Стражами и просит их прибыть на Титан. Там у них завязывается небольшой конфликт с Железным человеком, Человеком-пауком и Доктором Стрэнджем, после чего все вместе они противостоят Таносу, пытающемуся завладеть Камнем времени. Ракета и Грут прибывают вместе с получившим новое оружие Тором в Ваканду, где участвуют в битве за Камень разума. После того, как Танос собрал все камни и вызвал уничтожение половины населения Вселенной, из Стражей остаются только Ракета и Небула.

 Ракета и Небула помогают Мстителям путешествовать в прошлое, чтобы получить Камни Бесконечности, поделившись своими знаниями о Камнях Силы и Души, чтобы помочь Мстителям в поиске подходящего момента в истории. Ракета и Тор забирают Камень Реальности из Асгарда в 2013 году. Небула помогает Джеймсу Роудсу в 2014 году остановить Квилла и забрать Камень Силы. При этом она непреднамеренно связывается со своей версией из прошлого. Танос анализирует воспоминания Небулы с помощью ее кибернетических имплантатов, после чего заменяет её на версию из прошлого, которая и перемещается в настоящее. Пока Мстители с помощью Камней восстанавливают всех, кого Танос стёр по щелчку, Небула перемещает из прошлого корабль Таноса. Гамора становится союзницей Небулы из настоящего, и они мешают Небуле из прошлого забрать Камни бесконечности у Клинта Бартона, в результате чего Небула из настоящего убивают свою версию из прошлого. Вернувшиеся по щелчку Халка Стражи Галактики перемещаются на Землю через порталы, созданные Доктором Стрэнджем, и участвуют в битве с силами Таноса. После победы над Таносом Тор отрекается от престола как Король Асгарда, назначая Валькирию своей царицей, решив путешествовать со Стражами, назвав их «Асгардцами Галактики». Перед тем, как покинуть Землю, Квилл пытается найти Гамору 2014 года.
 Стражи Галактики появятся в анонсированном фильме «Стражи Галактики. Часть 3».

Примечания

Ссылки 
 Стражи Галактики на Marvel.com
 Стражи Галактики на Comic Vine
 Стражи Галактики на Comic Book DB

Команды и организации Marvel Comics
Супергеройские организации Marvel Comics
Издания Marvel Comics
Комиксы 2008 года
Научно-фантастические комиксы